Марь () — род однолетних, двулетних, редко многолетних трав, полукустарников, очень редко — кустарников и деревьев семейства .

На территории России произрастают около 30 видов.

Некоторые виды мари ошибочно называют лебедой.

Ботаническое описание 
Обычно травянистые растения, часто с беловатым мучнистым налётом.

Листья очерёдные, сидящие на черешках, зачастую с надрезанной зубчатой листовой пластиной.

Цветки обоеполые, составляют клубочки, собранные в колосовидно-метельчатые соцветия. Прицветнички отсутствуют, околоцветники большей частью пятилистные, иногда 3—4-листные.

Плоды с плёнчатым легко отделимым перикарпием. Семена покрыты твёрдой глянцевой оболочкой.

Значение, использование 
Разные виды мари относятся к сорным, пищевым, эфирно-масличным, декоративным растениям.

Наибольшее значение для человека имеет  — ценная, высокопитательная зерновая культура, издавна выращиваемая народами Южной Америки.

Виды 
Род включает около 160 видов.
 Список видов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  или Жминда

Примечания

Литература 
 

Маревые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки